Ютака Катаяма також відомий як Mr. K (片 山 豊, ім'я при народженні Ютака Асох (Yutaka Asoh); , Хамамацу, Префектура Шідзуока, Японія — , Токіо, Японія) — був керівником автомобільної компанії Nissan та був першим президентом Nissan Motor Corporation USA. Катаяма розширив фокус Nissan від економічних автомобілів до спортивних. Ентузіасти Datsun / Nissan Z Car розглядають його як батька  Z-Car, так і Datsun 510.

Перші роки 
Ютака Асох народився в префектурі Шідзуока (Японія). Був другим з чотирьох дітей заможного бізнесмена, який працював в різнтх місцях Японії, а також на Тайвані. Перебуваючи на Тайвані, молодий Ютака захворів на малярію і був відправлений ​​в маєток свого діда по батьківській лінії, багатого землевласника в префектурі Сайтама, для відновлення та відвідування школи. Перший візит до Сполучених Штатах він здійснив у середині 1929 р., коли він готувався вступити до альма-матер свого батька в Університету Кейо. На той час він влаштувався на посаду судового секретаря та помічника покупця на вантажному судні «London Maru», перевозячи вантаж сирого шовку до Вікторії (Британська Колумбія) та Ванкувера, а також 20 пасажирів до Сіетла. За кількома повідомленнями, він провів наступні чотири місяці, подорожуючи Тихоокеанським північним заходом, поки корабель завантажувався пиломатеріалами для зворотного плавання.

У 1935 році він закінчив університет Кейо і влаштувався на роботу в Nissan. У 1937 році він одружився з Масако Катаяма і взяв її прізвище , оскільки в її родині не було синів, а у нього було ще двоє братів, щоб носити ім'я Асох.

Кар'єра в Nissan 
У 1939 році, під час Другої світової війни, йому було наказано звітувати на заводі Nissan в японському маріонетковому штаті Маньчжукуо, але йому вдалося отримати передачу назад до Японії в 1941 році. Ближче до кінця війни в 1945 році він відмовився від наказу повернення в Маньчжукуо; Пізніше Катаяма приписував цьому рішенню своє виживання у війні.

Він повернувся до США в 1960 році, коли Nissan відправив його досліджувати ринок, після чого він повернувся до Nissan у Японії та переконав компанію відкрити власну компанію з продажу в США.

Datsun почав імпортувати першу з моделей Fairlady, починаючи з spl212 в 1960 році і закінчуючи спортом Datsun 2000, попередником дуже успішного 240z 1968 року, був представлений Datsun 510. Він коштував 2000 доларів і мав незалежну задню підвіску на седанах. Він переконав корпоративний офіс Nissan у Японії експортувати весь новий 510 із більшим мотором об'ємом 1,6 літра. Цей мотор дозволив 510 бути життєздатним на американських дорогах. У 1970 році він представив Datsun 240Z, який Nissan спочатку хотів назвати Fairlady   . Однак його радикальні ідеї щодо операцій не сподобалися керівникам Nissan у Японії. Mr. K виїхав з Америки в 1977 році до Японії і був змушений піти на пенсію . 13 жовтня 1998 року  його внесли до Автомобільного залу слави за внески, зокрема, Datsun 510 та 240Z. У 2008 році він був прийнятий до Залу слави автомобільної галузі Японії.

У рекламній кампанії 1997 року представленого на той час Nissan Frontier взяв участь актор Дейл Ішімото, який зобразив Катаяму з джек-рассел-тер'єром, заявивши «Собаки люблять вантажівки!». Кампанія була розширена на всю лінійку Nissan у Сполучених Штатах під слоганом «Приємної дороги».

Особисте життя 
Його син Хіросі був бронзовим призером Олімпійських ігор з футболу на літніх іграх 1968 року в Мехіко. Катаяма помер у лікарні в Токіо   лютого 2015 року. У нього залишилася дружина Масако, двоє синів та дві дочки, 11 онуків та 18 правнуків .

Примітки

Посилання 
Datsun Heritage Museum
The Strange Odyssey of Yutaka Katayama: The Datsun 510 and the Rise of Japanese Cars in America at Ate Up With Motor
Yutaka Katayama (nissan-global.com)

Персоналії:Префектура Сайтама
Персоналії:Префектура Сідзуока
Випускники університету Кейо